Legarda kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Legrada, ort, Zamboangahalvön, Province of  Zamboanga del Sur,

Spanien 

 Legarda (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Legarda (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar